Adriano Leite Ribeiro (ismertebb nevén: Adriano) (Rio de Janeiro, 1982. február 17. –) brazil válogatott labdarúgó. Az Inter játékosaként nagy sikereket ért el.

Statisztikái

klubokban

A válogatottban

Jegyzetek

További információk 
 Figo csodaszép neje Adriano búcsúbuliján

Brazil labdarúgók
Az Internazionale labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Parma labdarúgói
Labdarúgócsatárok
A CR Flamengo labdarúgói
A São Paulo FC labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
Az AS Roma labdarúgói
1982-ben született személyek
Olasz bajnok labdarúgók
Konföderációs Kupa-győztes labdarúgók
Copa América-győztes labdarúgók
Rio de Janeiró-iak
Élő személyek
A Serie A labdarúgói